Beauvoisin kan syfta på:

 Beauvoisin, Drôme, fransk kommun i departementet Drôme
 Beauvoisin, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Asnans-Beauvoisin, fransk kommun i departementet Jura